

Astronomia 
 M95  – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Barrett M95  – fucile di precisione bullpup
 Steyr-Mannlicher M1895  – fucile a otturatore girevole-scorrevole austriaco del 1895